Pachybates är ett släkte av tvåvingar. Pachybates ingår i familjen bäckflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Bäckflugor
Pachybates